Milton Jones (komiek), een Brits komiek
 Milton Jones (coureur) of M.C. Jones, een Amerikaans autocoureur

Zie ook 
 DeLisha Milton-Jones, een Amerikaans basketbalster